Stary Kamień – wieś w województwie mazowieckim, w powiecie płockim, w gminie Gąbin 
 Stary Kamień – wieś w województwie podlaskim, w powiecie wysokomazowieckim, w gminie Szepietowo 
 Stary Kamień – wieś w województwie pomorskim, w powiecie kwidzyńskim, w gminie Prabuty